«Зов Ктулху» — настольная ролевая игра в жанре ужасов и детектива.
 «Зов Ктулху» — мистический рассказ Говарда Филлипса Лавкрафта.
 «Зов Ктулху» — немой фильм ужасов, снятый режиссёром Эндрю Леманом в 2005 году.
 Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth — компьютерная игра, основанная на работах Говарда Филлипса Лавкрафта.
 Call of Cthulhu — компьютерная игра в жанре survival horror с элементами квеста.
 «The Call of Ktulu» — инструментальная композиция группы Metallica.

См. также 
 Ктулху (значения)